Штайн-Боккенхайм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Альцай-Вормс. Подчиняется управлению Вёльштайн.  Население составляет 689 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,55 км². Официальный код  —  07 3 31 062.

География 
Штайн-Боккенхайм расположен в крупнейшем виноградарском округе Германии и в центре Рейнгессенской Швейцарии, в винодельческом районе Рейнгессен. 160 га территории составляют виноградники, а 390 га - луга и поля.

История 
Первое документальное упоминание о местности датируется 784 годом.

Политика муниципального совета 
Муниципальный совет Штайн-Боккенхайма состоит из двенадцати членов, избранных на индивидуальных выборах 26 мая 2019 года, и мэра в качестве председателя.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Рейнланд-Пфальца